Tacaná es un topónimo mayense que da nombre a los siguientes rasgos geográficos:

 Tacaná, Municipio del departamento de San Marcos, en Guatemala.
 Volcán Tacaná, volcán mexicano-guatemalteco.

No confundir con Tacana.